Чаны́ (ранее Ново-Покровский) — рабочий посёлок в России, административный центр Чановского района Новосибирской области. Население —  чел. ().

Этимология 
Название происходит от гидронима Чаны, который в свою очередь происходит от татарского «чан» — «большая кадка, сосуд больших размеров».

География 
Посёлок расположен в Барабинской степи, в 402 км к западу от Новосибирска. Обслуживается железнодорожной станцией Чаны , на участке Омск — Барабинск.

История 
Населённый пункт возник в 1875 году как Новопокровская заимка, в 1895 году через него прошла Транссибирская магистраль, в 1892 году населённый пункт стал селом, а с 1924 года — районным центром, и в 1947 — рабочим посёлком.

Население

Экономика 
Предприятия посёлка Чаны:
 ОАО «Маслодельный комбинат Чановский» (собственник — компания «Данон»),
 хлебокомбинат Карачинского сельпо,
 завод минеральной воды «Чистозёрье» (собственник — компания «Чистая вода»),
 ОАО «Чановский элеватор».

Образование 
В посёлке функционируют две средние общеобразовательные школы № 1 и № 2; детские сады № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

Известные уроженцы 
 Акуленко, Прокопий Семёнович — советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 Булаев, Александр Дмитриевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Районный центр с. Чаны
 Чановский район Новосибирской области

Чаны
Населённые пункты Чановского района
Посёлки городского типа Новосибирской области